Le tournoi de tennis d'Indonésie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1994, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Jakarta du  au .

Yayuk Basuki remporte le simple dames. En finale, elle bat Florencia Labat, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nicole Arendt et Kristine Radford.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indonésie
 Saison 1994 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
Indonesie
Sport en Indonésie en 1994
Tennis en avril 1994
Tennis en mai 1994